Cimerang (Purabaya), een plaats in Indonesië
Cimerang (Padalarang), een plaats in Indonesië